БИИК-Казыгурт — женский футбольный клуб из Шымкента.

История 
Женский футбольный клуб «БИИК-Казыгурт» был основан в 2009 году, на базе многократного чемпиона Казахстана — «Алма-КТЖ».

Лига чемпионов 

Посезонная статистика выступлений в еврокубках:

Достижения 
 Чемпионат Казахстана
  Чемпион (12, рекорд): 2011, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022
  Серебряный призёр (2): 2010, 2012
  Бронзовый призёр: 2009
 Кубок Казахстана
  Обладатель (12, рекорд): 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2021, 2022
 Международный кубок РЖД
 Финалист: 2022

Команда

Основной состав 

{| border="0"
|-
|bgcolor="#FFFFFF" valign="top" width="48%"|

| width="1%" |
|bgcolor="#FFFFFF" valign="top" width="48%"|
{| border="0" cellspacing="0" cellpadding="2"
|- bgcolor="blue"
!style="background:blue; color:white" width=1%|№
!style="background:blue; color:white" width=1%|
!style="background:blue; color:white" width=1%|Позиция
!style="background:blue; color:white" width=75%|Имя
!style="background:blue; color:white" width=1%|Год рождения

Игроки прошлых составов 
  Милена Вукович
  Кристина Крстич
  Лариса Ли
  Эмюиджи Огбиагбевха

Фарм-клуб 
 «СДЮСШОР № 17» — женская команда. Основана в 2010 году как фарм-клуб «БИИК-Казыгурта».

Примечания

Ссылки 
 Профиль клуба на сайте UEFA

Женские футбольные клубы Казахстана
Спортивные клубы Шымкента